Храм Анаит в Ерезе () — главный храм древнеармянской богини-матери, богини плодородия и любви Анаит в городе Ереза (современный Эрзинджан) на берегу реки Арацани. В храме стояла золотая статуя Анаит.

Примечания 

Армянские языческие храмы